Wulfskuhl steht für:
 Wulfskuhl (Dobersdorf), Ortsteil der Gemeinde Dobersdorf, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Wulfskuhl (Vellahn), Wohnplatz der Gemeinde Vellahn, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern